

Persone
 Adriano Guidetti (1935) – allenatore di pallavolo italiano
 Antonio Guidetti (1675-1730) – architetto italiano
 Bianca Guidetti Serra (1919-2014) – avvocato, politica e partigiana italiana
 Claudio Guidetti (1964) – musicista e compositore italiano
 Daria Guidetti – astrofisica italiana
 Ettore Guidetti (1974) – allenatore di pallavolo italiano
 Gian Paolo Guidetti (1947) – allenatore di pallavolo italiano
 Giovanni Guidetti (1972) – allenatore di pallavolo italiano
 Guidetto Guidetti (...–1564) – architetto italiano
 John Guidetti (1992) – calciatore svedese
 Luisella Guidetti (1949) – cantante e attrice italiana
 Mario Guidetti (1951) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, padre di Massimiliano
 Massimiliano Guidetti (1976) – calciatore italiano, figlio di Mario
 Nicola Guidetti (1963) – flautista italiano
 Valentina Guidetti (1922-1945) – partigiana italiana

Altro
 Guidetti – cognome italiano
 Palazzo Guidetti – edificio di Borgosatollo

Pagine correlate
Guidetto
Guidotti